„O’Byrne” – francuski okręt podwodny z okresu międzywojennego
 Okręty podwodne typu O’Byrne – typ francuskich okrętów podwodnych z okresu międzywojennego